Nicklas Strid, född 15 maj 1994 i Gävle, är en svensk före detta ishockeyspelare med Brynäs IF som moderklubb.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1994
Levande personer
Män
Idrottare från Gävle
Spelare i Strömsbro IF
Spelare i Valbo HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Vimmerby Hockey
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Södertälje SK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare